Абубака́р Романович Вага́ев () — российский боец смешанных единоборств, чемпион и призёр чемпионатов России, Европы и мира по кикбоксингу, УКАДО, грэпплингу, тайскому боксу, мастер спорта по Кикбоксингу. Бывший чемпион ACB в полусреднем весе, действующий чемпион  ACA в полусреднем весе.

Достижения и титулы

Смешанные единоборства 
  Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусреднем весе.
 Одна защита титула.

Кикбоксинг 
 Чемпион России по К-1;
 Победитель кубка мира по К-1 2010 года;
 Победитель первенства России по кикбоксингу (К-1) 2011 года;
 Серебряный призёр первенства мира 2010 года по кикбоксингу (К-1);
 Обладатель Кубка мира по кикбоксингу в разделе К-1 2010 года;
 Серебряный призёр первенства Европы 2011 года по кикбоксингу (К-1);
 Бронзовый призёр чемпионата России 2013 года по кикбоксингу в разделе К-1.

Рукопашный бой 
 Чемпион России по рукопашному бою;

Грэпплинг 
 Победитель первенства мира 2007 года по грэпплингу;

Укадо 
 Чемпион мира по УКАДО 2007 года;

Тайский бокс 
 Серебряный призёр чемпионата России по муай-тай 2008 года;

Статистика ММА

Литература

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств России
Кикбоксеры России
Чемпионы России по кикбоксингу
Бойцы муай-тай из России
Чемпионы Absolute Championship Akhmat